Кандава — город в Кандавском крае Латвии.
 Кандава — станция на железнодорожной линии Вентспилс — Зилупе.